Ольхов — русская фамилия, а также топоним

Носители фамилии 
 Ольхов, Василий Семёнович (1919—1996) — сержант Красной Армии, полный кавалер Ордена Славы.
 Ольхов, Константин Абрамович (1914—1976) — российский хоровой дирижёр, профессор хоровой кафедры Ленинградской консерватории

Женщины
 Ольхова, Анисия Владимировна (род. 1991) — чемпионка мира и Европы по синхронному плаванию, заслуженный мастер спорта России.
 Ольхова, Надежда Александровна (род. 1952) — советская баскетболистка, 2-кратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта СССР.

Топоним 
  Ольхов — хутор в Волоконовском районе Белгородской области.